Le sigle TQO peut désigner :

 un Tournoi de qualification olympique ou un Temps de qualification olympique, dans le cadre des Jeux olympiques ;
 le code ISO 639-3 de la langue Toaripi, une langue eleman de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Sigle de 3 caractères